Siétamo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Siétamo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Siétamo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar